Dit is een lijst van planetoïden 100501-100600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100501 - || 1996 XA19 || 8 december 1996 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 100502 - || 1996 XZ22 || 12 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch 
|-
| 100503 - || 1996 XD25 || 9 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100504 - || 1997 AU8 || 2 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100505 - || 1997 AA9 || 2 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100506 - || 1997 AG9 || 2 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100507 - || 1997 AG12 || 10 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100508 - || 1997 AY14 || 13 januari 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 100509 - || 1997 AH15 || 11 januari 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100510 - || 1997 AO18 || 15 januari 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100511 - || 1997 AY18 || 10 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100512 - || 1997 AN20 || 11 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100513 - || 1997 AL21 || 10 januari 1996 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 100514 - || 1997 AB24 || 15 januari 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 100515 - || 1997 AM24 || 15 januari 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 100516 - || 1997 BA || 16 januari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi 
|-
| 100517 - || 1997 BD || 16 januari 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 100518 - || 1997 BL || 16 januari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (100519) Bombig || 1997 BE2 || 28 januari 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100520 - || 1997 BU2 || 30 januari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100521 - || 1997 BX5 || 26 januari 1996 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100522 - || 1997 CA || 1 februari 1996 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 100523 - || 1997 CT2 || 2 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100524 - || 1997 CV5 || 6 februari 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 100525 - || 1997 CX8 || 1 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100526 - || 1997 CK9 || 1 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100527 - || 1997 CB10 || 2 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100528 - || 1997 CZ10 || 3 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100529 - || 1997 CA11 || 3 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100530 - || 1997 CE12 || 3 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100531 - || 1997 CP12 || 3 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100532 - || 1997 CB17 || 6 februari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100533 - || 1997 CH17 || 1 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100534 - || 1997 CM22 || 3 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100535 - || 1997 CR22 || 3 februari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100536 - || 1997 CD28 || 6 februari 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100537 - || 1997 EL4 || 2 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100538 - || 1997 ET10 || 7 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100539 - || 1997 EN13 || 3 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100540 - || 1997 EK20 || 4 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100541 - || 1997 EG25 || 7 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100542 - || 1997 ES25 || 9 maart 1996 || Oohira || T. Urata
|-
| 100543 - || 1997 ES26 || 4 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100544 - || 1997 ET28 || 10 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100545 - || 1997 ED30 || 9 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100546 - || 1997 EU32 || 13 maart 1996 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 100547 - || 1997 EQ35 || 4 maart 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100548 - || 1997 EA36 || 4 maart 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100549 - || 1997 EK38 || 5 maart 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100550 - || 1997 EM41 || 10 maart 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100551 - || 1997 EM42 || 10 maart 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100552 - || 1997 FK2 || 31 maart 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| (100553) Dariofo || 1997 GD || 2 april 1996 || Pianoro || V. Goretti
|-
| 100554 - || 1997 GJ || 4 april 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100555 - || 1997 GY1 || 7 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100556 - || 1997 GS2 || 7 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100557 - || 1997 GW3 || 3 april 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100558 - || 1997 GE9 || 3 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100559 - || 1997 GO9 || 3 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100560 - || 1997 GA12 || 3 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100561 - || 1997 GN18 || 3 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100562 - || 1997 GW19 || 5 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100563 - || 1997 GW26 || 7 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100564 - || 1997 GU27 || 9 april 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100565 - || 1997 GC29 || 9 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100566 - || 1997 GF33 || 3 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100567 - || 1997 GM36 || 6 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100568 - || 1997 GV37 || 5 april 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100569 - || 1997 HR || 28 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100570 - || 1997 HU1 || 28 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100571 - || 1997 HH2 || 29 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100572 - || 1997 HJ2 || 29 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100573 - || 1997 HR2 || 29 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100574 - || 1997 HS2 || 30 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100575 - || 1997 HD3 || 30 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100576 - || 1997 HJ10 || 30 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100577 - || 1997 HM10 || 30 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100578 - || 1997 HY10 || 30 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100579 - || 1997 HS11 || 30 april 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100580 - || 1997 HM16 || 30 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100581 - || 1997 HA17 || 29 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100582 - || 1997 HC17 || 30 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100583 - || 1997 JY9 || 10 mei 1996 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 100584 - || 1997 JJ14 || 1 mei 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100585 - || 1997 LN9 || 7 juni 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100586 - || 1997 LP15 || 8 juni 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100587 - || 1997 MH || 26 juni 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100588 - || 1997 MV3 || 28 juni 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 100589 - || 1997 MV8 || 29 juni 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100590 - || 1997 NP1 || 2 juli 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100591 - || 1997 NW2 || 2 juli 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100592 - || 1997 NN5 || 5 juli 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100593 - || 1997 OH1 || 28 juli 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100594 - || 1997 OH2 || 30 juli 1996 || Caussols || ODAS
|-
| 100595 - || 1997 PA2 || 4 augustus 1996 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (100596) Perrett || 1997 PN2 || 9 augustus 1996 || Dominion || D. D. Balam
|-
| 100597 - || 1997 PY4 || 11 augustus 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100598 - || 1997 QO1 || 31 augustus 1996 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| 100599 - || 1997 QV4 || 31 augustus 1996 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (100600) Davidfosse || 1997 RX1 || 4 september 1996 || Caussols || ODAS|}

Planetoïdenlijsten